La Communauté de Communes Val de Gers est une communauté de communes française, située dans le département du Gers.

Elle correspond à la partie de l'ancien Astarac, centrée sur la vallée du Gers

Communes adhérentes 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Liste des présidents successifs

Compétences

Historique 
 La Communauté de Communes Val de Gers a été créée le 31 décembre 1993

 La Communauté de Communes a construit un Réseau d'Initiative Public WiFi (Aménagement numérique) qui permet depuis 2007 aux habitants de bénéficier d'offres internet haut débit via le FAI als@tis.

 Le , les communes de la communauté de communes les Hautes Vallées intègrent la communauté de communes, en application du schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le 25 mars 2016.

Voir aussi 
Intercommunalités du Gers

Sources 
Le SPLAF (Site sur la Population et les Limites Administratives de la France)
La base ASPIC
Le site internet de la communauté de communes

Références

Val de Gers
Astarac